Kussangasoq bezeichnet:
 Kussangasoq (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kussangasoq (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland